Rajariutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rajariutta (ö, lat 60,56, long 21,20), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Rajariutta (ö, lat 60,73, long 21,30), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar